Hydaspes bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Hydaspes (Sohn der Semiramis), Sohn der Semiramis, Bruder des Hyapates
 Hydaspes (Flussgott)
 Hydaspes, ein Gefährte des Aeneas

weiters:
 in der Antike den nordindischen Fluss Jhelam, siehe Jhelam (Fluss)